Donald Gordon ist 

 der Name von
Donald E. Gordon, amerikanischer Kunsthistoriker
Donald Gordon (Unternehmer), kanadischer Unternehmer

 ein Pseudonym von Donald G. Payne